Banks Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Banks Lake (Florida)
 Banks Lake (Georgia)
 Banks Lake (Louisiana)
 Banks Lake (Gogebic County, Michigan)
 Banks Lake (Kent County, Michigan)
 Banks Lake (Washington)
 Banks Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Bangs Lake